SignWriting () — система письменности для жестовых языков. Подобно тому, как буквы алфавита символизируют звуки «звучащего» языка, знаки SignWriting символизируют мимику, движения рук и тела жестового языка. Знаки SignWriting пишутся сверху вниз.

Раскрытие структуры жеста и выявление характеристик его компонентов позволяет разработать систему записи, или нотацию, при помощи которой возможна достаточно точная, однозначная и экономная письменная фиксация жестов. Нотация облегчает анализ структуры жестов, выявление их общих и отличительных черт. Точная и однозначная запись открывает широкие перспективы работы с текстами жестовых высказываний при помощи компьютерной техники.

История появления 

Создателем системы SignWriting является , американская танцовщица и хореограф. Саттон создала SignWriting в 1974 году на основе разработанной ею же двумя годами ранее системы  (), предназначенной для записи танцевальных движений.

Один из вариантов описания структуры жеста и его нотации для русского жестового языка предложила Л. С. Димскис в 1998 г. Автор выделяет более 30 конфигураций, около 50 характеристик места исполнения жеста, более 70 характеристик локализации и других свойств жеста. Однако предложенный вариант нотации считать полностью разработанным, окончательным пока рано; более того, русский жестовый язык меняется намного быстрее, чем учёные успевают его исследовать. Необходимо ещё многое исследовать и тщательно проверить все ли жесты «укладываются» в разработанную нотацию.

Ссылки 
 Официальный сайт

Системы записи жестовой речи
Появились в 1974 году в США